Dit is een lijst van planetoïden 36701-36800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (36701) - || 2000 RY17|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36702) - || 2000 RC18|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36703) - || 2000 RO23|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36704) - || 2000 RQ23|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36705) - || 2000 RE25|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36706) - || 2000 RK29|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36707) - || 2000 RP29|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36708) - || 2000 RG30|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36709) - || 2000 RO30|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36710) - || 2000 RR31|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36711) - || 2000 RF33|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36712) - || 2000 RS33|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36713) - || 2000 RV33|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36714) - || 2000 RK35|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36715) - || 2000 RG39|| 6 september 2000 || A. J. Cecce
|-
| (36716) - || 2000 RU39|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (36717) - || 2000 RY40|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36718) - || 2000 RK41|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36719) - || 2000 RC42|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36720) - || 2000 RE42|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36721) - || 2000 RK42|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36722) - || 2000 RZ42|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36723) - || 2000 RE43|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36724) - || 2000 RS43|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36725) - || 2000 RB45|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36726) - || 2000 RS46|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36727) - || 2000 RV46|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36728) - || 2000 RD47|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36729) - || 2000 RV47|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36730) - || 2000 RV48|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36731) - || 2000 RR50|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (36732) - || 2000 RS50|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (36733) - || 2000 RY51|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (36734) - || 2000 RZ54|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36735) - || 2000 RF55|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36736) - || 2000 RX58|| 7 september 2000 || Spacewatch
|-
| (36737) - || 2000 RP60|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36738) - || 2000 RC61|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36739) - || 2000 RG61|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36740) - || 2000 RQ61|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36741) - || 2000 RL62|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36742) - || 2000 RM62|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36743) - || 2000 RO62|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36744) - || 2000 RB63|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (36745) - || 2000 RC64|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36746) - || 2000 RX64|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36747) - || 2000 RK65|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36748) - || 2000 RR65|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36749) - || 2000 RW65|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36750) - || 2000 RR68|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (36751) - || 2000 RE69|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (36752) - || 2000 RZ69|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (36753) - || 2000 RH70|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (36754) - || 2000 RL70|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (36755) - || 2000 RT70|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (36756) - || 2000 RG71|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (36757) - || 2000 RY71|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (36758) - || 2000 RG73|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (36759) - || 2000 RO75|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36760) - || 2000 RS76|| 4 september 2000 || LINEAR
|-
| (36761) - || 2000 RW76|| 4 september 2000 || LINEAR
|-
| (36762) - || 2000 RU78|| 10 september 2000 || K. Korlević
|-
| (36763) - || 2000 RJ82|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36764) - || 2000 RH83|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (36765) - || 2000 RE86|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (36766) - || 2000 RN91|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36767) - || 2000 RG92|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36768) - || 2000 RA93|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (36769) - || 2000 RT94|| 4 september 2000 || LONEOS
|-
| (36770) - || 2000 RU94|| 4 september 2000 || LONEOS
|-
| (36771) - || 2000 RD97|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (36772) - || 2000 RF99|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (36773) - || 2000 RQ99|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (36774) - || 2000 RK101|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (36775) - || 2000 RQ101|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (36776) - || 2000 RV102|| 5 september 2000 || LONEOS
|-
| (36777) - || 2000 RP104|| 6 september 2000 || LINEAR
|-
| (36778) - || 2000 SU1 || 19 september 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (36779) - || 2000 SW1 || 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (36780) - || 2000 SL2 || 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (36781) - || 2000 SM2 || 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (36782) - || 2000 SR4 || 20 september 2000 || BATTeRS
|-
| (36783) - || 2000 SD7 || 23 september 2000 || BATTeRS
|-
| (36784) - || 2000 SU11|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (36785) - || 2000 SN12|| 20 september 2000 || LINEAR
|-
| (36786) - || 2000 SN14|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36787) - || 2000 ST16|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36788) - || 2000 SK18|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36789) - || 2000 SR19|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36790) - || 2000 SJ20|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36791) - || 2000 SQ22|| 20 september 2000 || NEAT
|-
| (36792) - || 2000 SC23|| 25 september 2000 || K. Korlević
|-
| (36793) - || 2000 SZ29|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36794) - || 2000 SA32|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36795) - || 2000 SM37|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36796) - || 2000 SU41|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36797) - || 2000 SK42|| 25 september 2000 || K. Korlević
|-
| (36798) - || 2000 SA43|| 25 september 2000 || Črni Vrh
|-
| (36799) - || 2000 SG43|| 26 september 2000 || Črni Vrh
|-
| (36800) Katarinawitt || 2000 SF5|| 28 september 2000 || J. Kandler|}

Planetoïdenlijsten